Каньисар-дель-Оливар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 18,55 км². Население — 109 человек (на 2010 год).

С 2015 года главой муниципалитета является Оскар Перес Мигель.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля